Чолакович — фамилия.
 Чолакович, Петар (род. 1993) — черногорский футболист, полузащитник.
 Чолакович, Родолюб (1900—1983) — югославский государственный деятель, публицист, премьер-министр Народной Республики Боснии и Герцеговины, Народный герой Югославии.